Giuseppe Quaglio (1747-1828), peintre
 Simon Quaglio (1795-1878), peintre, graphiste et lithographe, quatrième fils de Giuseppe
 Angelo Quaglio le jeune (1829-1890), scénographe, fils de Simon
  (1844-1920), peintre, fils de Simon